Анна Кароліна Шмідлова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Полін Пармантьє.

Домініка Цібулкова виграла титул, у фіналі перемігши Камілу Джорджі з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=3
| RD1-team1= Тереза Сміткова
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=2
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Валентина Івахненко
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Марина Мельникова
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=
| RD1-team5= Валерія Страхова
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6=
| RD1-team6= Катажина Кава
| RD1-score6-1=1
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=4

| RD1-seed7=
| RD1-team7= Барбора Штефкова
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=77
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=5
| RD1-team8= Ана Богдан
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=65
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=
| RD2-team1= Валентина Івахненко
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=0
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2=
| RD2-team2=

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Katowice Open, одиночний розряд
2016